Čepí, een gemeente in Tsjechië
 Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), een internationale alliantie voor vaccinatie